Думбия́ — африканская франкофонная фамилия.

Известные носители:
 Думбия, Абубакар (род. 1999) — ивуарийский футболист.
 Думбия, Идрисса (род. 1998) — ивуарийский футболист.
Думбия, Мохамед (род. 1998) — ивуарийский футболист.
 Думбия, Мусса (род. 1994) — малийский футболист.
  (род. 1989) — буркинийский футболист.
 Думбия, Сейду (род. 1987) — ивуарийский футболист.
 Думбия, Секу (род. 1994) — ивуарийский футболист.
 Думбия, Сулейман (род. 1996) — ивуарийский футболист.
 Думбия, Тонго (род. 1989) — малийский футболист.

См. также 
 Думбуя

Примечания